Терес () може да се отнася за:

Одриските царе:
 Терес I, първият цар на Одриското царство в Тракия (упр. 475-445 пр.н.е.)
 Терес II, цар на одриските в средна Тракия (351-342 пр.н.е.)
 Терес III, цар на одриските в Тракия ок. 149 пр.н.е.

Анатомия:
 Pronator teres muscle, мускул
 Pronator teres syndrome, нерв
 Teres major muscle, мускул
 Teres minor muscle, мускул
 Ligamentum teres,

География:
 Терес, () комуна в Бавария, Германия
 Терес, () село и община в Италия, автономна провинция Тренто, автономен регион Трентино-Южен Тирол

Име:
 Терес Шулковски (* 1989), израелски футболист